Mark Hollis ist der Name folgender Personen:

* Mark Hollis (Musiker) (1955–2019), britischer Musiker, Komponist, Sänger und Songschreiber
 Mark Hollis (Leichtathlet) (* 1984), US-amerikanischer Stabhochspringer